Interstar poate fi:

 Interstar Chim, companie producătoare de produse pentru îngrijirea gospodăriei din România
 FC Interstar Sibiu, echipă de fotbal